Заливкин — фамилия:

 Заливкин, Александр Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 7770; 26 ноября 1847.
 Заливкин, Пётр Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6293; 11 декабря 1840.